Spillecke ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Spillecke (1924–1977), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdL, MdB, MdEP
 Horst Spillecke (* 1921), deutscher Fußballspieler